Sezon Norweskiej 1. Divisjon rozegrany został na przełomie 1948 i 1949 roku. Był to 10. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Mistrzem została drużyna Furuset IF.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1948 w hokeju na lodzie
1949 w hokeju na lodzie
1948 w Norwegii
1949 w Norwegii